Бердымухаме́дов () — туркменская фамилия. Имеет женскую форму Бердымухамедова.

Известные носители 
 Бердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич (род. 1957) — второй президент Туркменистана.
 Бердымухамедов, Мяликгулы Бердымухамедович (1932—2021) — отец президента Г. М. Бердымухамедова.
 Бердымухамедов, Сердар Гурбангулыевич (род. 1981) — третий президент Туркменистана, сын президента Г. М. Бердымухамедова.

Бердымухамедова 
 Бердымухамедова, Огулгерек Атаевна (род., предположительно, 1957) — супруга Гурбангулы Бердымухамедова, мать Сердара Бердымухамедова.